Succes (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
HMS Succes, een korvet uit 1825
 Succes (schip, 1897), een stoomschip uit 1897
 Succes (schip, 1909), een zeilschip uit 1907
Succes (film), een Nederlandse korte film uit 2008
VV Succes, een voetbalvereniging uit Hippolytushoef